Абхіджит Банерджі — американський економіст індійського походження.
 Прадіп Кумар Банерджі — індійський футболіст і тренер.
 Самар Банерджі (1930—2022) — індійський футболіст і тренер.